Volkswacht ist eine Bezeichnung für mehrere Zeitungen:

 Volkswacht (Bielefeld), sozialdemokratische Tageszeitung in Bielefeld 1890 bis 1933
 Volkswacht (Schlesien),  sozialdemokratische Tageszeitung in Breslau 1890–1933 
 Volkswacht (Danzig),  sozialdemokratische Zeitung für Westpreußen 1910–1919
 Volkswacht (Freiburg im Breisgau), sozialdemokratische Tageszeitung in Südbaden 1911–1933
 Volkswacht, Organ der Kommunistischen Partei Deutschlands für den Bezirk Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz und Lübeck (1920–1923 und 1926–1933)
 Volkswacht. Organ für die Interessen der werktätigen Bevölkerung des Regierungs-Bezirks Trier, 1919 bis 1933
 Volkswacht (Gera), Tageszeitung der SED für Bezirk Gera 1952–1990, jetzt Ostthüringer Zeitung

Deutsche Volkswacht ist eine Bezeichnung für

 Deutsche Volkswacht. Kampfblatt der rechtsgerichteten Katholiken. Hrsg. die Antisemiten Philipp Köhler und Otto Hirschel. Ab 1918 nationalsozialistische Ausrichtung; 1932 noch nachgewiesen 
 Deutsche Volkswacht. Zeitschrift des Bundes zur Bekämpfung der Frauenemanzipation, 1913 – 1919 (später, nur 1920 nachgewiesen: ... für deutsche Volkserneuerung). Hrsg. Bund gegen die Frauenemanzipation, Ehrhard F. W. Eberhard. Verlag Zillessen, Berlin
 Deutsche Volkswacht. Deutschvölkische Zeitschrift für die politischen Bezirke Töplitz und Dux. Bisher für 1915 nachgewiesen

 Siehe auch